Бабичи () — хутор в составе Бабичского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 40 км на юго-запад от Речицы, в 3 км от железнодорожной станции Бабичи и в 90 км от Гомеля.

Гидрография 
На востоке находятся мелиоративные каналы.

Транспортная система 
Рядом проходит автодорога Василевичи — Речица.

В деревне 14 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из короткой дугообразной улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток. К этой улице с юга примыкает переулок. Застройка двухсторонняя, жилые дома деревянные усадебного типа.

История 
Хутор основан во 2-й половине XIX века как селение Василевичской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1897 году на хуторе находилась ветряная мельница

В 1932 году хуторяне вступили в колхоз. В 1959 году хутор входил в состав совхоза «Звезда» с центром в деревне Бабичи.

Население

Численность 
2004 год — 14 дворов, 25 жителей.

Динамика 
 1897 год — 13 дворов, 75 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 15 дворов, 118 жителей.
 1959 год — 157 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 14 дворов, 25 жителей.
  2013 год -            8 жителей

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района